

História 
 Estêvão de Inglaterra - Rei de Inglaterra do  durante o período conhecido como A Anarquia.
 Estêvão de Aumale - Conde de Aumale, filho de Adelaide da Normandia, irmã de Guilherme, o Conquistador.
 Estêvão I da Baviera - duque da Baviera
 Estêvão II da Baviera - duque da Baviera
 Estêvão III da Baviera - duque da Baviera
 Estêvão I da Hungria - o 1º rei da Hungria
 Estêvão II da Hungria - rei da Hungria
 Estêvão III da Hungria - rei da Hungria
 Estêvão IV da Hungria - rei da Hungria
 Estêvão V da Hungria - rei da Hungria
 Estêvão do Palatinado - duque do Palatinado-Simmern-Zweibrücken
 Estêvão Báthory da Polônia - rei da Polónia
 Estêvão I da Sérvia - rei da Sérvia
 Estêvão Uresis I - rei da Sérvia
 Estêvão da Gama (1430-1497) - pai de Vasco da Gama
 Estêvão da Gama (1505-1576) - filho de Vasco da Gama
 Estêvão de Gaza - gramático bizantino do 
 Estêvão de Bizâncio - lexicógrafo bizantino do 
 Estêvão (procônsul) - procônsul bizantino do 
 Estêvão (homem espectável) - oficial bizantino do 
 Estêvão de Alexandria - filósofo, professor e astrônomo bizantino do 
 Estêvão de Ripon - autor da obra Vida de São Vilfrido
 Estêvão de Perm - missionário russo que criou o alfabeto da língua komi

Religião 
 Santo Estêvão - primeiro mártir do Cristianismo e um santo.
 Estêvão - discípulo cristão condenado à morte por apedrejamento ("Atos dos Apóstolos", capítulos 6 e 7)

Outros 
 Cistus populifolius subsp. major
 Cistus populifolius subsp. populifolius

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história